Ricardo Morán puede referirse a:

 Ricardo Morán, director y productor de teatro y televisión nacido en Perú en 1974.
 Ricardo Morán, actor de cine, teatro y televisión nacido en Argentina en 1941 y fallecido en 2015.